Ю́лия Валенти́новна Никола́ева (род. 29 августа 1965, Москва) — российский правовед, специалист в области уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права, охраны интересов семьи уголовно-правовыми средствами, правовой защиты несовершеннолетних. Доктор юридических наук, доцент. Полковник в отставке.

Биография 
Родилась в семье потомственных сотрудников органов внутренних дел. Имеет более чем 20-летний опыт практической деятельности в системе МВД и более 20-летний стаж педагогической деятельности.

 С 2014 года Эксперт комиссии Федеральной антимонопольной службы по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов;
 С 2015 Руководитель Комиссии по делам молодежи Международного союза общественных объединений «Российская ассоциация международного сотрудничества» (РАМС);
 Эксперт Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциации юристов России»;
 Член редакционного совета международного журнала «Современный юрист»;
 Член редколлегии научно-практического журнала «Образование и право».

Образование 
 В 1991 окончила высшую юридическую заочную школу МВД по специальности «Юриспруденция»;
 В 1995 окончила адъюнктуру Юридического института МВД РФ, кафедра уголовного права, по специальности «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»;
 В 1996 защитила диссертацию на ученую степень кандидата юридических наук на тему «Охрана интересов семьи уголовно-правовыми средствами» под руководством  заслуженного деятеля науки России, профессора Н. И. Ветрова;
 В 2012 защитила докторскую диссертацию на тему «Дифференциация ответственности за посягательства на интересы несовершеннолетних в уголовном праве России» под руководством профессора Т. Ф. Минязевой.

Служба в органах МВД 
С 1983 по 2006 проходила службу в органах МВД. Полковник в отставке.

Преподавательская деятельность 
 С 1991 по 2006 работала в должности старшего преподавателя, доцент кафедры уголовного права в Московском университете МВД РФ;
 С 1998 по 2011 работала заведующим кафедрой уголовно-правовых дисциплин, деканом Юридического факультета в Московском университете им. С. Ю. Витте (МИЭМП);
 С 2006 по 2010 работала доцентом, профессором кафедры уголовного права в Московском государственном областном университете;
 С 2011 г. по н.в.- работает в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.

Семья 
Отец — Вареник Валентин Дмитриевич Мать — Вареник Долорес Николаевна Муж — Николаев Валерий Юрьевич Дочь — Николаева Елена Валерьевна

Научная деятельность 
Ю. В. Николаева является автором более 90 научных публикаций, 5 монографий, 3 учебников для вузов, автор просветительского проекта «Юридическая ответственность несовершеннолетних», руководитель и автор 3 государственных госзаданий, разработала курсы по дисциплине «Уголовное право. Общая часть», «Уголовное право. Особенная часть», «Теоретические основы квалификации преступлений».
 Автор научно-исследовательской работы — «Разработка методики выявления коррупционных рисков при осуществлении внешнего государственного финансового контроля»;
 Автор научно-исследовательской работы — «Подготовка предложений по совершенствованию норм уголовного кодекса РФ в целях повышения эффективности борьбы с экономической преступностью»;
 Автор научно-исследовательской работы — «Сравнительно-правовой анализ системы уголовно-правовых санкций, направленных на борьбу с преступлениями в сфере экономики (на примере развитых стран Европы)».

Основные работы 
 Комментарий к статьям 150—157 Уголовного кодекса Российской Федерации // Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации. — М.: Проспект, 1997. 1 п.л. Коллектив авторов.
 Оконченное и неоконченное преступление: Лекция / Министерство внутренних дел РФ. Московский университет. — М. :Московский университет МВД России, 2004. — 22 с. — Библиогр.: с. 20..
 Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная: Учебник: Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» /Под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. — 3-е изд., испр. и доп- М.: Юриспруденция, 2005. 32 п.л. / 1 п.л.
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общей редакцией д.ю.н., профессора Н. Г. Кадникова. — М.: Книжный мир, 2004. 34 п.л. / 1,5 п.л. Коллектив авторов.
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общей редакцией д.ю.н., профессора Н. Г. Кадникова. — М.: Книжный мир, 2006. 35 п.л. / 6 п.л. Коллектив авторов.
 Уголовное право. Общая часть: Конспект лекций. — М.: МИЭМП. 2005. 6,2 п.л. (соавт. Батюкова В. Е.)
 Уголовное право России: Общая и Особенная части: Учебник для высших учебных заведений: Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под общей редакцией Н. Г. Кадникова. — М.: Книжный мир, 2006. 2 п.л.
 Государственная политика в сфере обеспечения интересов несовершеннолетних (историко-правовые и теоретические проблемы): Монография. — М.: РАЕН. 2007 — 11,6 п.л.
 Уголовное право. Часть общая. Часть особенная: Учебник / Под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. — 4-е изд., испр. и доп., учеб. — М. : Юриспруденция, 2007 — 32 п.л. / 2 п.л. Коллектив авторов.
 Уголовное право России. Часть общая. Часть особенная : Учебник : Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» /Под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. −3-е изд., испр. и доп. -М. :Юриспруденция, 2005. −704 с.
 Электронный курс (учебник) «Уголовное право. Особенная часть».
 Дифференциация ответственности за посягательства на интересы несовершеннолетних в уголовном праве России : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / Ю. В. Николаева; науч. рук. Т. Ф. Минязева. -М., 2012. −62 с. — Библиогр. : с. 57 — 62.
 Национальная безопасность России (историко-теоретическое и прикладное исследование): Монография. — М.: МИЭМП. 2007 (Коллектив авторов). 30 п.л. / 1 п.л.
 Уголовное право. Особенная часть: Конспект лекций. — М.: МИЭМП. 2008 — 16,3 п.л.
 Дифференциация преступлений против несовершеннолетних в России. — М.: ЮРКОМПАНИ, 2011. — 16,75 п.л.
 Правовой анализ системы уголовно-правовых санкций о преступлениях в сфере экономики (на примере стран Европы): Монография- М.: Издательство «Русайнс», 2014.- 140 с.
 Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности: актуальные проблемы теории и практики: Монография — М.: Издательство «Русайнс», 2014.- 120 с.
 Охрана интересов семьи уголовно-правовыми средствами: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 — Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право /Ю. В. Николаева; Науч. рук. Н. И. Ветров; Юридический институт МВД России. -М.,1996. −19 с. — Библиогр.:19..

Ссылки 
 http://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/714049-Ministerstvo-obrazovanija-i-nauki-Rossijskoj-Federacii-nagradilo-sotrudnikov-Universiteta/

Примечания 

Юристы России
Специалисты по уголовному праву
Полковники милиции (Россия)
Доктора юридических наук
Выпускники Московского университета МВД России
Преподаватели Московского университета МВД России
Преподаватели Московского государственного областного университета
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации